

Geografia

Austria 
 Breitenfurt bei Wien – comune nel distretto di Mödling (Bassa Austria)

Germania 
 Breitenfurt – ex comune ora frazione di Dollnstein, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)